Doncaster – miasto w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 Doncaster – stacja kolejowa w Doncaster, w Anglii
 Metropolitan Borough of Doncaster – dystrykt w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 Okręg wyborczy Doncaster
 Jeremy Doncaster – brytyjski żużlowiec